Cannons (Кэннонс; в переводе с английского — «Пушки») — американская инди-поп и электропоп группа, образованная в 2013 году в Лос-Анджелесе.

Группа состоит из ведущей вокалистки Мишель Джой (Michelle Joy [Lewis]), гитариста Райана Клэпхэма (Ryan Clapham), а также клавишника и басиста Пола Дэвиса (Paul Daniel Davis).

История 

Райан Клэпэм и Пол Дэвис, дружившие с детства, начали вместе сочинять музыку ещё в подростковом возрасте.

В 2013 году Джой разместила на Craigslist объявление о поиске группы, которая ищет певца. Клэпхэм и Дэвис связались с Джой, и она была принята на работу в качестве фронтвумен Кэннонс.

В 2014 году Cannons выпустили свой первый EP Up All Night. Затем группа выпустила свой дебютный альбом Night Drive в 2017 году, а также второй EP In a Heartbeat в следующем году. Shadows.

В 2019 году вышел второй альбом группы, компанией AntiFragile Music. «Fire for You», первый сингл с Shadows, получил значительный коммерческий успех после того, как был показан в эпизоде комедийно-драматического сериала 2020 года Never Have I Ever.

В начале 2021 года «Fire for You» занял первое место в чарте Billboard Alternative Airplay

Группа подписала контракт с Columbia Records.

В марте 2022 года вышел 3 альбом группы Fever Dream.

Дискография 
Альбомы
 2017 — Night Drive
 2019 — Shadows — AntiFragile
 2022 — Fever Dream — Колумбия

Мини-альбомы
 2014 — Up All Night
 2018 — In a Heartbeat
 2021 — Covers by Cannons

Синглы
 2015 — Spells. Down on Love.
 2016 — Mood Ring. High Off Love.
 2018 — Backwards. Round and Round.
 2019 — Fire for You. Talk Talk.
 2021 — Bad Dream. Ruthless.
 2022 — Purple Sun. Hurricane..

Примечания

Ссылки 
 

Исполнители Columbia Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году